Соревнования по прыжкам в воду на летних юношеских Олимпийских играх 2010 года состоялись 21 и 22 августа, и включали 3-метровый трамплин и 10-метровую платформы для юношей и девушек. Всего было 48 участников.

Прыжки в воду проходили в Комплексе Да Баяо (Тоа Пайо) Свимминг.

Квалификация 

Первые девять спортсменов в каждой из четырёх дисциплин обеспечивают место в финале. Однако от каждой страны может выступать только один спортсмен.

Юноши (3 м)

Юноши (10 м)

Девушки (3 м)

Девушки (10 м)

График соревнований

Медальный зачёт

Таблица медалей

События 

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2010